Morganella é um gênero homônimo, podendo se referir a:

Morganella Fulton 1943 - um gênero de bactéria da família Enterobacteriaceae;
Morganella Zeller (1948) - um gênero de fungos da família Agaricaceae;
Morganella Cockerell, 1897 - um gênero de insetos da família Diaspididae.

Desambiguações de gêneros biológicos